Relaisstation steht für:

 Funkrelaisstation
 Postkutschen-Relaisstation, siehe Relais (Post)